Знойко — украинская фамилия.

 Знойко, Александр Павлович (1907—1988) — советский физик-ядерщик, историк-любитель.
 Знойко, Дмитрий Васильевич (1903—1933) — советский энтомолог.
 Знойко, Николай Дмитриевич (1862—?) — русский педагог, автор учебников.